Це́рковь Богоявления Господня — снесённый в 1949 году православный храм в Подгорной части Тобольска.

Богоявленская каменная церковь построена в 1691 году по повелению тобольского митрополита Павла на месте одноимённой деревянной церкви. Освящена 20 июля того же года. Храм сильно пострадал в пожаре 6 июня 1701 г.. Огонь не разрушил стен храма, но уничтожил все древние иконы и многое из церковной утвари.

В 1744 году был устроен верхний этаж с престолом в честь Владимирской иконы Божией Матери. Во время пожара 1788 года сгорели деревянные перекрытия колокольни и верх церкви, однако все церковное имущество было спасено, и 4 декабря все приделы храма освящены заново.

В 1930 году церковь была закрыта. В 1949 году взорвана до основания. Сохранилось (в заброшенном виде) здание церковной богадельни.

Примечания

Ссылки 
 Богоявленская церковь
 БОГОЯВЛЕНСКИЙ ХРАМ

Храмы Тобольска
Русская архитектура XVII века
Тобольск
Храмы, заложенные в 1685 году
Храмы, построенные в 1691 году в России
Снесённые храмы России
История Тюменской области
Исчезли в 1949 году
XVII век в Тюменской области